Naucles är ett släkte av skalbaggar. Naucles ingår i familjen ristbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ristbaggar
Naucles